La Gueule ouverte,  journal écologique politique fondé en 
 La Gueule ouverte,  film de Maurice Pialat (1974)